Lecher ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Lecher (* 1962), Schweizer Autorin
 Ernst Lecher (1856–1926), österreichischer Physiker
 Eugen Lecher (1895–1980), österreichischer Politiker und Sparkassendirektor
 Helene Lecher geb. von Rosthorn (1865–1929), österreichische Philanthropin, Gattin von Ernst Lecher
 Jürgen Lecher (* 1953), deutscher Fotograf und Fotokünstler
 Oskar Lecher (1893–1947), deutscher Chemiker
 Otto Lecher (1860–1939), österreichischer Jurist und Politiker
 Zacharias Konrad Lecher (1829–1905), österreichischer Schriftsteller und Journalist, Vater von Ernst und Otto Lecher sowie Schwiegervater von Adolf Lorenz

Siehe auch:
 Lecher-Leitung